Szenttamás (szerbül Србобран / Srbobran), város Szerbiában, a Vajdaságban
 Szenttamás, Esztergom városrésze, 1895 előtt önálló nagyközség
 Szenttamás, Törökszentmiklós városrésze
 Szenttamáskáta
 Csíkszenttamás (románul Tomeşti), Románia, Hargita megye
 Rábaszenttamás, Püspökmolnári településrésze
 Székelyszenttamás (románul Tămașu), Románia, Hargita megye